Владимир Германович Аппельрот (1865 —  1897, Москва) — российский педагог, филолог. и переводчик Родной брат математика Германа Аппельрота.

Биография 
В 1883 году окончил с золотой медалью 3-ю московскую гимназию. Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, где затем был приват-доцентом по кафедре теории и истории искусства. Преподавал древние языки в 5-й Московской гимназии Л. И. Поливанова. Одним из его учеников был В. Я. Брюсов, предпринявший под его руководством первые пробы перевода «Энеиды». Друг семьи Аппельротов, А. Белый, вспоминал:
В Демьянове <…> живут Аппельроты, — два брата: Владимир Германович, веселый, рыжебородый филолог, которого любят за лихость, за декламацию и каламбуры. В. Брюсов сердечно его поминает в своих «Дневниках», как прекрасного преподавателя латыни (в гимназии Поливанова); он — скоро умер; а брат его, Герман Германович, математик, ученик отца, будущий профессор, претихий, предобрый, в очках, совсем лысенький, — партнер отца по крокету (против Сыроечковского и Владимира Германовича); эта четверка все лето сражалась в крокет: математики против филологов.

Совместно с Андреем Викентьевичем Адольфом издавал журнал «Филологическое Обозрение», в котором поместил ряд статей и рецензий. Кроме того, публиковался в журнале «Гимназия».

В 1896 г. заболел туберкулёзом и через год, в возрасте 33 лет, умер. Похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Избранная библиография 

 переводы (в стихах) трагедий Эсхила «Семь против Фив» (М., 1887), «Прикованный Прометей» (М., 1888) и «Персы» (М., 1888);
 перевод (в стихах) трагедии Еврипида «Гераклиды» (М., 1890);
 «Аристотель. Об искусстве поэзии» (греческий текст с переводом и объяснениями, Москва, 1893);
 «Употребление времен и наклонений в греческом языке» (М., 1889);
 «Краткий синтаксис греческого языка» (М., 1893, 2-е изд.),
 «Этимология греческого языка» (вместе с Н. Сперанским, М., 1893, 2-е изд.);
 «Великие греческие ваятели IV в. до Р. Х. т. I. Пракситель» (М., 1893, магист. диссертация):
 Новые увлечения в области преподавания древних языков // Филологическое обозрение. — Москва, 1896. — Т. X, отд. I. — С. 124—130;
 Древнегреческая религиозная скульптура // Богословский вестник. — Москва, 1896. — Т. 2, № 4. С. 1—23.

Примечания

Источники 
 
 Брюсов В. Я. Из моей жизни. М., 1927, с. 118
 Андрей Белый. На рубеже двух столетий / 2-е. изд., М.—Л.: «Земля и фабрика», 1931. С. 258, 297, 300.
 Владимир Германович Аппельрот: Некролог // Филологическое обозрение. — Москва, 1897. — Т. XIII, кн. I.

Переводчики России
Филологи России
Выпускники 3-й Московской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены